Die WTA Championships 1981 (offiziell Avon Circuit Championships) waren ein Tennisturnier der Damen im Madison Square Garden in New York City. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1981 und fand vom 22. bis 28. März 1981 statt.

Einzel

Gruppe 1

Gruppe 2

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Doppel

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1981
Tennisturnier in New York City
Madison Square Garden
Sportveranstaltung in Manhattan